Йиг () — Древний бог в произведениях американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта и последователей «Мифов Ктулху». Впервые появился в рассказе «Проклятие Йига» (1928), написанном в соавторстве с Зилией Бишоп и почти полностью переписанном Лавкрафтом. Йиг часто упоминается в повести «Курган» (1930), также написаном с Зелией Бишоп. После Йиг упоминается в повести «Шепчущий во тьме» (1930) и рассказах «Электрический палач» (1929), и «Вне времени» (1933).

Йиг в творчестве Лавкрафта 

Йиг, «Отец Змей», «Змеедьявол» (англ. Father of snakes, Snake-Devil) — полуантропоморфное божество, в виде человека-змея или змея с крыльями, подобными летучей мыши, или как гигантская змея. Ему поклоняются в Центральной Америке и западных штатах США. Йиг посылает приспешников-змей, своих детей, чтобы уничтожить врагов или обратить их в змей. Йиг яростно защищает змей и наказывает любого, кто посмел причинить им вред. Ииндейцы проводят ритуалы, чтобы умилостивить Йига. Для индейцев Йиг считается «плохой магией», а «проклятье Йига» превращает человека в змеелюдей. Индейцам известно заклинание защищающее от проклятия Йига.

В рассказе «Проклятие Йига» Лавкрафт так описывает Йига:Йиг, бог-змей племен центральных равнин — предположительно первичный источник южных легенд о Кецалькоатле или Кукулкане — странный, частично антропоморфный демон чрезвычайно произвольной и непостоянной природы. Йиг наполовину человекообразный отец змей, является жуткой, пугающей фигурой в центральной Оклахоме. Йиг не являлся абсолютным злом и обыкновенно был весьма расположен к тем, кто выполнял обряды в честь его и его детей — змей. Но осенью, когда созревает урожай кукурузы, он становился необычно прожорливым, и его можно задобрить лишь посредством особых ритуалов. Вот почему тамтамы в областях Поуни, Вичита и Каддо неделями не прекращали рокотать в августе, сентябре и октябре, и вот почему шаманы издавали странные шумы с помощью трещоток и свистков, весьма похожих на те, что использовали ацтеки и майя. Ужасные тайные истории намекали на месть Йига тем смертным, что глумились над змеями или причиняли ущерб его извивающемуся народу.В повести «Курган» жители подземного города К’нан проводят ритуалы Йигу наряду с внеземными божествами. Различаются жрецы Ктулху и жрецы Йига. Ритуалы Йига особенно отвратительны:Храмы, воздвигнутые в честь Великого Ктулху, которого древние представляли в образе головоногого чудовища, были самыми богатыми зданиями в К’нан. По обилию золота и серебра им почти не уступали загадочным святилищам Йига, прародителя жизни, как символ Отца Змея.В рассказе «Электрический палач», написанном вместе с Адольфом Де Кастро, Лавкрафт упоминает индейских божеств, но Йига ставит в ряд с внеземными божествами.

В повести «Шепчущий во тьме» Лавкрафт упоминает Йига среди внеземных божеств.

В рассказе «Вне времени» Лавкрафт упоминает Йига среди внеземных божеств.

Культ 
В повести «Курган» Лавкрафт описывает культ Йига (англ. Cult of Yig), что распространен в подземном городе К’нан; вероятно пришел из мира Йот, где обитала раса людей-ящеров. Княне проводят ритуалы Йигу наряду с внеземными божествами.

Вдохновение 
Йиг упоминается якобы включенным в мифологию индейцев, наряду с мезоамериканским божеством Кецалькоатлем, которого называют «оперённый змей», чьи корни в «Культе Змей» в мезоамерике уходят в глубокую древность. Кецалькоатлю противостоит Тирава, которого называют «Наш Отец наверху» (также упоминается Лавкрафтом). Однако, Йиг упоминается наряду с Кецалькоатлем и, вероятно, является его более древним прототипом.

В мифологии Древнего Египта змей Апоп опоясывает мир кольцом, изображающийся как василиск и дракон, который может быть прообразом Йига.

В фольклоре разных народов образ змеи часто связан с магией и проклятием.

Йиг в творчестве других авторов

Роберт Говард 
Роберт Говард описывает стигийского бога-змея Сета в цикле о Конане, а также с Великого Змея, которому поклоняются змеелюди Валусии из цикла о Кулле. Некоторые авторы идентифицируют Сета как отца Йига. Лавкрафт не упоминал змеелюдей в своем творчестве, но ссылался на змеелюдей Валусии из творчества Роберта Говарда.

Август Дерлет 
Август Дерлет упоминает Йига в романе «Затаившийся у порога».

Дональд Тайсон 
Дональд Тайсон в повести «Некрономикон. Странствия Абдула Аль Хазреда» пишет:Змея не является коренным жителем нашей Земли, но была принесена сюда из звездных пространств Йигом перед пробуждением нашей расы, как существо для развлечения и разнообразия и как напоминание о мире, где он вырос, поскольку форма змеи — это форма этого бога, его истинная форма, поскольку он иногда ходит в виде человека с головой змеи, но это — только облик который он принимает для общения с людьми. В своей подлинной форме он ползает на животе и не имеет конечностей…

Уолтер С. ДеБилл мл. 
Уолтер С. ДеБилл мл. добавляет своих божеств в «Мифы Ктулху». Он пишет, что Йит отец Айига и супруг Йидры. Несмотря на то, что Йиг быстро приходит в ярость, ему также легко угодить, пока его дети, змеи, не причиняют вреда.

Энн К. Швадер 
Энн К. Швадер связывает Йига родством с змееподобным божеством Коатликуэ в рассказе «Трещетка и ей улыбка», где сказано, что у Йига мало храмов, часто ему поклоняются на лесной поляне, в кругу стоячих камней или в устье пещеры.

Майкл Дзесински 
Майкл Дзесински создает божество Маппо но Рюджин, как мать Йига.

В культуре

Настольные игры 
Йиг появляется в настольной игре Dungeons & Dragons от Arcanis. Йигу когда-то поклонялась Ссетрегорская империя, существа ящерицы и змееподобные существа. Здесь Йиг является женским божеством.

Йиг появляется в настольной игре «Ужас Аркхема» от Fantasy Flight Games Йиг является одним из Древних, который появляясь вместе с Древними, такими как Ктулху и Ньярлатхотеп.

Йиг появляется в настольной игре Pathfinder Roleplaying Game.

Комиксы 
Алан Мур описывает Йига в комиксах «Обитающий во тьме и другие гротескные видения # 1».

Музыка 
Рок-группа GWAR упоминает Йига как героя песни под названием «Horror of Yig» из альбома «Scumdogs of the Universe».

Рок группа The Darkest of the Hillside Thickets, известная своими отсылками к Лавкрафту, упоминает Йига в песне под названием «Yig Snake Daddy».

Ссылки

Источники 
 H. P. Lovecraft and Zealia Bishop. «The Mound». Retrieved 2010-10-07.
 James Jacobs. (2016). The Elder Mythos. In Search of Sanity, p. 73. Paizo Inc. ISBN 978-1-60125-882-3
 Joshi, S.T.; Schultz, David E. (2004). An H.P. Lovecraft Encyclopedia. Hippocampus Press. pp. 55-56. ISBN 978-0974878911.

Мифы Ктулху
Божества пантеона мифов Ктулху